Гераклід Міласький
 Гераклід Понтійський
 Гераклід (тиран Леонтин)